Osoby o tym nazwisku:
 Rintarō Okabe – postać fikcyjna 
 Takanobu Okabe – japoński skoczek narciarski i trener
 Tetsuya Okabe – japoński narciarz alpejski 
 Yukiaki Okabe – japoński pływak, olimpijczyk